Gyantse (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Shigatse in de Autonome Tibetaanse Regio
Gyantse (grootgemeente), een grootgemeente in het arrondissent Gyantse in Tibet
Gyantse (stad), een stad in het arrondissement Gyantse in Tibet
Gyantse (fort), een fort in de stad Gyantse in Tibet